Ландыши:

 Ландыш — растение.
 «Ландыши» («Карл-Маркс-Штадт») — песня Ольги Фадеевой и Оскара Фельцмана, впервые исполненная Геленой Великановой.
 «Ландыши» — российская ска-панк-группа.
 «Ландыши» — одно из яиц Фаберже.

Населённые пункты 
 Ландыши — посёлок в Ванинском районе Хабаровского края России.
 Ландыши — деревня в Моргаушском районе Чувашии России.

См. также 
 Ландыш (значения)